ZHH steht für:
Zeitungsholding Hessen
Zentralverband Hartwarenhandel

Abkürzung